Woodvale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woodvale (del av en befolkad plats), Western Australia, Joondalup,

Storbritannien 

 Woodvale (flygplats), England, Sefton, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar